Dersoe Oezala (persoon), Nanai-Russisch jager
 Dersoe Oezala (boek), boek van V.K. Arsenjev
 Dersoe Oezala (film), verfilming van dit boek door Akira Kurosawa